Щось — невизначений або невідомий предмет або якесь явище; невідомо з якої причини, неясно чому.

 Щось (фільм, 1982) — американський фантастичний фільм жахів 1982 року.
 Щось (фільм, 2011) — американський науково-фантастичний фільм жахів 2011 року. Є приквелом до однойменного фільму Щось

Див. також 
 Щось закінчується, щось починається
 Щось у повітрі

Джерела та література 
 Щось //

Посилання